

Wydarzenia 

 najazd Aramejczyków na Mezopotamię (data sporna lub przybliżona)
 Izraelici pokonali Filistynów pod Eben-Haezer (data sporna lub przybliżona)

XI wiek p.n.e.